Braunschweig-Lüneburg bezeichnet: 
 das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, eigentlich „Braunschweig und Lüneburg“ (1235–1806) mit diversen Teilfürstentümern
 das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, ab 1692 „Kurhannover“, Teil des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg

Braunschweig-Lüneburg ist ein Namensteil folgender Personen:
 Charlotte Felicitas von Braunschweig-Lüneburg (1671–1710), Tochter des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Calenberg 
 Katharina von Braunschweig-Lüneburg (1395–1442), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und Kurfürstin von Sachsen